Svjetsko prvesntvo u reliju 1987. bila je 14. sezona Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) Svjetskog prvenstva u reliju (engl. WRC). 

Sezona se sastojala od 13 utrka istog rasporeda kao i prošle sezone. Jedino je Olympus Rally SAD pomaknut iz prosinca u lipanj.

Sezona iz 1987. godine označila je početak novog razdoblja za Svjetsko prvenstvo u reliju. Prvenstvo automobila Grupe A postalo je glavno natjecanje Svjetskog prvenstva, uz Prvenstvo vozača u proizvodnim modelima s pogonom na dva kotača.  

Momčad Martini Lancia pokazala se najuspješnijom u prilagođavanju novih manje snažnih automobila prilagodivši Lanciu Deltu HF 4WD, za Juhu Kankkunena, Markku Aléna i Mikija Biasiona. Ova trojica vozača dovela su Lanciu na devet pobjedničkih postolja od trinaest utrka sezone, čime je vrlo lako osvojila naslov među proizvođačima. U prvenstvu za vozače ova trojica osvojila su prva tri mjesta s malom razlikom u bodovima međusobno.

Momčad Audi Sport zadržala je vozače Hannu Mikkola i Waltera Röhrla. Iako nisu mogli ponoviti uspjeh iz prošle sezone, obojica su osvojila dobra mjesta u ukupnom poretku na kraju sezone, dok je Audi osvojio drugo mjesto među proizvođačima. Tome je i pridonijela momčad Clarion Team Europe s vozačima Per Eklundom, Mig Linzom i Georg Fischerom. 

Momčad Philips Renault Elf mučila se čitavu sezonu s Renault 11 Turbo grupe A. Francuski vozači Jean Ragnotti i Francois Chatriot nisu imali puno uspjeha, a vrhunac sezone je bila Ragnottijeva drugo mjesto u Portugalu.

Momčad Volkswagen Motorsport nastavila je svoj prošlogodišnji uspjeh u Grupi A sa Šveđaninom Kennethom Erikssonom, prvakom iz 1986. u grupi A. Eriksson je uspio pobijediti na reliju Obale Bjelokosti i završiti četvrti u poretku za vozače, izgubivši jedino od Lancie, ali su momčad u poretku prestigli i Audi i Renault zbog nedostatka drugog vozača.

Momčad Ford Motor Company vratila se ozbiljnom natjecanju sa svojim Sierra XR 4x4 kojime su upravljali Ari Vatanen i Stig Blomqvist, međutim od automobila se odustalo, a njegova puno uspješnija zamjena, preuređena Sierra RS Cosworth došla je tek potkraj sezone. Novi je automobil postavio izazov pred vozače Lanice na zadnje tri utrke sezone.

Utrke

Prvenstvo za proizvođače

Prvenstvo za vozače 

 1987